Сильвестр Нтибантунганья (; род. , Джишуби, провинция Гитега) — государственный и политический деятель Бурунди, президент Бурунди в 1994—1996.

Биография 
Этнический хуту. В 1993 на короткое время занял пост министра иностранных дел, спикер Национальной ассамблеи Бурунди с декабря 1993 по 1 октября 1994. С гибелью президента Нтарьямиры стал президентом Бурунди, 25 июля 1996 был смещён с поста в результате военного переворота, организованного Пьером Буйоя.

В настоящее время как бывший глава государства является пожизненным сенатором.

Примечания

Литература 
 

Президенты Бурунди
Политики XX века
Политики XXI века
Правители XX века
Министры иностранных дел Бурунди
Председатели Национального собрания Бурунди
Свергнутые президенты